Stadels ist der Ortsname von

 Stadels (Görisried), Ortsteil der Gemeinde Görisried, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Stadels (Oberreute), Ortsteil der Gemeinde Oberreute, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Stadels (Rückholz), Ortsteil der Gemeinde Rückholz, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Stadel